E471 (trasa europejska) – europejska trasa biegnąca przez zachodnią Ukrainę
 E471 (emulgator) – dodatek żywnościowy